

Entomologie 
 Bibio est un genre d'insectes diptères de la famille des Bibionidae.

Musique 
 Bibio est le nom de scène du musicien anglais Stephen James Wilkinson.